

Personnalités 

 Edmond de Cazalès (1804-1878), homme politique français ;
 Jacques Antoine Marie de Cazalès (1758-1805), homme politique français.

Homonymie de patronyme